Эвмен (, III век до н. э.) — предводитель восставших наёмников, возможно, происходивший из правящего в Пергаме рода Атталидов.

Исследователи Ф. Ф. Соколов и В. Дитгенбергер предположили, что Эвмен, сын Аттала, мог быть родным братом Аттала I Сотера, а М. Франкель считал его сыном брата Филетера Аттала, то есть двоюродным братом Эвмена I.

Во время правления Эвмена I произошёл продолжавшийся около четырёх месяцев мятеж наёмников, размещённых в крепостях Атталии и Филетерии. По мнению Р. Аллена, это выступление произошло до битвы Эвмена I с селевкидским царём Антиохом I у Сард, в котором сирийская армия потерпела сокрушительное поражение, то есть между 263 и 261 годами до н. э. Как считают О. Л. Габелко и О. Ю. Климов, причиной этого конфликта, произошедшего в 262 году до н. э., могло послужить нежелание пергамских солдат воевать с Антиохом «как законным сувереном». Эвмен был одним из командиров восставших. По предположению Климова, очевидно, сын Аттала хотел использовать мятеж в своих личных целях.

Эвмен I был вынужден пойти на уступки и согласиться с основными требованиями наёмников. В итоге между правителем Пергама и воинами был заключен скреплённый клятвами сторон письменный договор, в котором были упорядочены условия службы.

Литература 
Исследования
 Климов О. Ю. Пергамское царство: проблемы политической истории и государственного устройства. — СПб., 2010. — ISBN 978-5-8465-0702-9, 978-5-98187-475-8. — С. 57—58.
 Габелко О. Л., Климов О. Ю. Заметки о начальной истории династии Атталидов (политико-правовой и хронологический аспекты) // Восток (Oriens). 2020. № 3. С. 44.
 Соколов Ф. Ф.  Договор Евмена с наемными воинами // Труды Ф. Ф. Соколова. — СПб., 1910. С. 409.
 Allen R. Attalos I and Aigina // ABSA. 1971. Vol. 66. P. 3. Not. 12.
 Frankel M. IvP. Bd. I. S. 13.
 Dittenberger W. OGIS. Vol. 1. S. 439. Not. 36

Военачальники III века до н. э.
Персоналии:Пергамское царство
Предводители восстаний III века до н. э.